Жига́лкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Жигалкин, Александр Александрович (род. 1968) — российский актёр и режиссёр.
 Жигалкин, Олег Анатольевич (1954—2009) — артист-пародист.

См. также 
 Жегалкин, Иван Иванович